

Anno 
 939 o 939 a.C.

Codici 
 939 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Observatorio Rodeno, nella provincia di Castellòn, della regione spagnola di Valencia

Matematica 
 939 – numero